La Liga 2007-08 var den 77. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 25. august 2007 til den 18. maj 2008. Real Madrid vandt mesterskabet for andet år i træk. Dermed kvalificerede holdet sig sammen med andenpladsen Villarreal til UEFA Champions League 2008-09, mens tredje- og fjerdepladsen FC Barcelona og Atlético Madrid kom kvalifikation til samme turnering. Sevilla og Racing Santander kvalificerede sig til UEFA Cuppen. Real Zaragoza, Real Murcia og Levante UD rykkede med de tre laveste placeringer ned i Segunda División.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldsæson 2007-08